Сохатинка — название рек:

Сохатинка — в Томской области, приток Малой Тоголики
Сохатинка — в Красноярском крае, приток Нижней
Сохатинка — в Амурской области, приток Бурундушки, притока Селемджи
Сохатинка — на Чукотке, приток Олоя
Сохатинка — в Казахстане, см. Мурзинка